Альбаладехо-дель-Куэнде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Куэнка. Занимает площадь 55,2 км². Население — 336 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal Albaladejo del Cuende
 Página sobre esta localidad

Муниципалитеты Куэнки